Това е списък с епизоди за драматичния сериал „Обадете се на Сол“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ.

Шестият и последен сезон започва на 18 април 2022 г.

Сезон 1: 2015

Сезон 2: 2016

Сезон 3: 2017

Сезон 4: 2018

Сезон 5: 2020

Сезон 6: 2022

Източници 

Списъци с епизоди на драматични сериали